Cleòfant (en llatí Cleophantus, en grec antic Κλεόφαντος) era un metge grec que va viure probablement a començaments del , ja que va ser mestre d'Antígenes（Ἀντιγένης) i Mnemó, segons Celi Aurelià i Galè. Va ser conegut entre els antics per usar el vi com a cura, i és citat per Plini el Vell diverses vegades.

Referències 

Metges de la Grècia hel·lenística